Trois sous-marins de la Marine espagnole ont porté successivement le nom de Cosme García, en l’honneur de l’inventeur de sous-marins Cosme García Sáez :

 le , un sous-marin de classe A (la classe F italienne) ;
 le , l’ex-sous-marin américain  de classe Balao ;
 le , un sous-marin de classe S-80 en construction à Carthagène.

Nom de bateau de la Marine espagnole